Dit is een lijst van genocides. Het eigenlijke genocideverdrag trad in werking op 12 januari 1951.

Lijst van genocides

Zie ook 
 Lijst van oorlogen
 Lijst van burgeroorlogen

 
genocides